Молодёжное — деревня в  Нововаршавском районе Омской области России. Входит в состав Победовского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Победовское сельское поселение».

География 
Молодёжное находится в юго-восточной части региона,   в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины. 

Уличная сеть состоит из двух географических объектов: ул. Зеленая и ул. Новая.

Абсолютная высота — 95 м. над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 114 человек мужчин — 56, женщин — 58 (49,1	и 50,9 % соответственно) .

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли  86 % от общей численности населения в 141 чел. .

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Нововаршавского района